Burley hace referencia a:

 Burley (Idaho), Estados Unidos
 Burley (tabaco)
 Burley (Washington), Estados Unidos

Inglaterra 
 Burley (Hampshire)
 Burley (Rutland)
 Burley (Shropshire)
 Burley in Wharfedale, Yorkshire del Oeste
 Burley (Bradford)
 Burley (Leeds), Yorkshire del Oeste